Sanayi peut désigner :
 sanayi : en langue turque, « industrie ».

Toponymes



Quartiers 
 Sanayi : un des quartiers du district d'Esenyurt à Istanbul ;
 Sanayi : un des quartiers du district de Güngören à Istanbul ;
 Sanayi : un des quartiers du district de Kâğıthane à Istanbul ;
 Sanayi : un des quartiers du district de Pendik à Istanbul.

Transports 
 Sanayi : une station de la ligne 1 du métro d'Izmir ;
 Atatürk Oto Sanayi : une station de la ligne 2 du métro d'Istanbul.

Homonymie de toponyme